На территории Санкт-Петербурга была расположена деревня Пискарёвка. Её название унаследовали:
 Пискарёвка — исторический район Санкт-Петербурга.
 Пискарёвка — муниципальный округ № 22 на территории Калининского района Санкт-Петербурга.
 Пискарёвский проспект — одна из крупнейших улиц Санкт-Петербурга. Часто в просторечии называется Пискарёвкой.
 Пискарёвское кладбище — существует как Пискарёвское мемориальное кладбище
 Вокруг него расположена мемориальная зона Пискарёвского кладбища.
Исторический район дал названия объектам:
 Пискарёвка — станция Октябрьской железной дороги.
 Пискарёвка — планируемая станция Петербургского метрополитена.

См. также 
 Пискарёвский